szinapszis, biológiai-orvostudományi fogalom
 szinapszis, a homológ kromoszómák párba rendeződése meiózis során